Evelyn Großmann, née le  à Dresde, est une ancienne patineuse allemande qui fut championne d'Europe. Elle a patiné pour l’Allemagne de l’Est puis, après la réunification, pour l’Allemagne.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique est-allemande
Patineuse artistique allemande
Naissance en juin 1971
Naissance à Dresde
Championne d'Europe de patinage artistique